Sladkowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Sladkowo (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Sladkowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen, Verwaltungszentrum des Sladkowski rajon